Sooko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sooko (administrativ by i Indonesien, lat -8,16, long 111,02), Jawa Timur, 
 Desa Sooko (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,66), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sooko (distrikt i Indonesien, lat -7,50, long 112,41), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sooko (distrikt i Indonesien, lat -7,87, long 111,72), Jawa Timur, 
 Desa Sooko (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 112,52), Jawa Timur, 
 Desa Sooko (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,43), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar